A Grand Central az alábbi dolgokat jelentheti:

Közlekedés
 Grand Central Airport, egy jelentős helyszíne a korai légi utazásnak Amerikában,
 Grand Central Parkway, egy parkway Queensben, New Yorkban,
 Grand Central Railway, angol vasúttársaság,
 Grand Central Station, vasútállomás Chicagóban,
 Grand Central Terminal (GCT), vasútállomás Manhattanben, New Yorkban,
 Grand Central Station, a Grand Central Terminal metróállomása,
 A metróállomás részei: Grand Central Depot és Grand Central Station

Egyéb
 Grand Central, egy korábbi diszkontáruház-lánc,
 Grand Central, egy számítógép-technológia az Apple Inc.-től,
 GrandCentral, Egy telefonszám szolgáltatás,
 Grand Central Hall, egy épület Liverpoolban,
 Grand Central Records, egy manchesteri kiadó,
 Grand Central Stockport, egy üzletközpont Nagy-Manchesterben, Angliában.

Kapcsolódó szócikkek 
 Great Central